Фамилија може бити:

 Породица, људска заједница
 Породица (биологија), таксономска категорија
 Фамилија (математика)
 Фамилија (музички састав)

Види још 
 Породица (вишезначна одредница)